Pflugmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Annelore Köster-Pflugmacher (1919–2002), deutsche Chemikerin und Hochschullehrerin
 Edmund Pflugmacher (1878–1945), deutscher Generalstabsarzt
 Ernst Pflugmacher (1872–nach 1929), deutscher Unternehmer
 Max Pflugmacher, deutscher Komponist